Folgende Begriffe werden als D-Wert bezeichnet:
ein mikrobiologischer Parameter, die Dezimale Reduktionszeit, welche das Absterbeverhalten von Mikroorganismen charakterisiert.
die spezifizierte Dauerfestigkeit einer Anhängerkupplungskonstruktion gegen Krafteinwirkungen durch den Fahrbetrieb sowohl des Zugfahrzeugs als auch dem Anhänger.